Andriej Parfionow (1971-), rosyjski hokeista, trener
 Andriej Parfionow (1987-), rosyjski biegacz narciarski